Schwarzadler steht für:

 Schwarzadler, ein Dorf im sächsischen Landkreis Bautzen
 Malaienadler, eine Greifvogelart
Siehe auch:
Schwarzer Adler